El nombre matas puede referirse a:
Matas, una freguesia portuguesa.
Jaume Matas, Presidente de las Islas Baleares entre 2003 y 2007.